Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 21. September 2015 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in der Präfektur Tokio